Soukatchev est le patronyme de :
 Vladimir Soukatchev (1880-1967) botaniste soviétique spécialiste de géobotanique.
 Garik Soukatchev (1959-) chanteur de rock russe

Homonymie de patronyme